Двуугольник — многоугольник с двумя сторонами и двумя углами.
В евклидовой геометрии двуугольник считается вырожденной фигурой, так как его две стороны совпадают.
В сферической геометрии четыре двуугольника образуются при пересечении двух больших окружностей.

Площадь сферического двуугольника определяется формулой , где  — радиус сферы, а  — угол двуугольника в радианах.

С помощью формулы для площади двуугольника на сфере можно вывести формулу для площади сферического треугольника.

Вариации и обобщения 
Термин двуугольник иногда используется для плоской фигуры, ограниченной двумя дугами окружностей или двумя гладкими кривыми с общими концами.
В последнем случае употребляется термин криволинейный двуугольник.
Такой двуугольник можно назвать луночкой.
Частным случаем дуговых двуугольников являются луночки Гиппократа — фигуры, указанные Гиппократом Хиосским (V в. до н. э.), каждая из которых ограничена дугами двух окружностей и для каждой из которых с помощью циркуля и линейки можно построить равновеликие многоугольники.

Примечания

Ссылки 
 

Многоугольники
Сферическая геометрия